La  voit le FC Auch évoluer en première division, le meilleur niveau du rugby français.

Le demi de mêlée auscitain  Jacques Fouroux est sélectionné pour jouer contre l’Irlande mais il joue alors pour La Voulte.

Les matchs de la saison 
Diminué par l'absence de Jean Le Droff en début de saison, lequel s'est fracturé le bras lors de la tournée de l'équipe de France en Afrique du Sud. Auch termine  de sa poule avec 25 points soit 5 victoires, 1 nul et 8 défaites.

Auch se maintient donc de justesse, 1 point devant le CS Bourgoin-Jallieu du demi de mêlée gersois et ancien de Condom Francis Gobbi.

À domicile 
 Auch-Biarritz 13-0
 Auch-Bourgoin 7-9 : cette courte victoire sur le terrain d'Auch aurait pu offrir le maintien aux Berjalliens mais ils perdront leur match décisif contre Mont de Marsan 12-3.
 Auch-Lyon OU 9-9
 Auch-Mont de Marsan 34-13
 Auch-Narbonne 12-10
 Auch-Cognac 14-4
 Auch-Valence 7-6

À l’extérieur 
 Biarritz-Auch 12-7
 Bourgoin-Auch 21-10
 Lyon-Auch 10-7
 Mont de Marsan-Auch 26-10
 Narbonne-Auch 37-0
 Cognac-Auch 21-19
 Valence-Auch 28-3

Challenge Du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge avec 12 points (3 victoires et 3 défaites) derrière Montferrand et Tarbes mais devant Angoulême, Vichy, Cognac et Lourdes.

À domicile 
 Auch-Montferrand 4-10

À l’extérieur

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Béziers,  Montferrand,  Narbonne,  Agen,  Montauban,  Dax,  Toulon et  Tarbes.

Effectif 
 Arrières : Jean-Jacques Lalanne
 Ailiers : Luflade
 Centres : Henri Cistacq 
 Ouvreurs : Pierre Ortet
 Demis de mêlées : Eric Pache
 Troisièmes lignes centre : Servisolle
 Troisièmes lignes aile : Joel Dasté, André Mares, Maurice Dupey
 Deuxièmes lignes : 
Le Droff, Roland Sonnes
 Talonneur : Marc Daroque
 Piliers : Boudassou, Fouga

Bibliographie

Notes et références 

1971-1972
Rugby à XV en 1971
Rugby à XV en 1972